Antennenwels steht für

 Arten der Antennenwelse
 Arten der Antennen-Harnischwelse